Armavia (; ) — бывший национальный авиаперевозчик Армении; армянский монополист в сфере международных авиаперевозок. Компания основана в 1996 году. Учредители: армянские организации ООО «Авиафин» и ООО «Мика Армения Трейдинг». Базировалась в Ереване, аэропорт «Звартноц». Авиакомпания выполняла регулярные рейсы в более чем 48 городов Ближнего Востока, Европы, Азии и Северной Африки. Основные рейсовые и чартерные международные полёты осуществлялись из аэропорта Звартноц. 29 марта 2013 история компании завершилась официальным началом процедуры банкротства.

История и собственники 

Армавиа была создана российской авиакомпанией «Сибирь» и армянским бизнесменом Михаилом Багдасаровым. В 2005 году Багдасаров приобрёл у «Сибири» 70 процентов акций и стал полным владельцем Армавиа. Поддерживает крупнейшую в Армении сеть маршрутов в города России и СНГ, а также Ближнего Востока и Европы.

За 2008 год было перевезено 647 000 пассажиров

С 2010 по 2011 года у авиакомпании неоднократно возникали сложности в связи с долгами за аэронавигационное обслуживание. 19 апреля 2011 года уже испытывающая серьёзные финансовые трудности авиакомпания получила первый серийный Sukhoi Superjet 100 (), а через два дня, 21 апреля выполнила на нём рейс из Еревана в Москву (Шереметьево, Терминал C), что явилось началом коммерческой эксплуатации самолётов этого типа. На борту находилось более 90 пассажиров.

В марте 2012 года в СМИ сообщалось о задержках в выплате заработной платы экипажам до 7 месяцев. Этой же весной М. И. Багдасаров заявил о возможности банкротства авиакомпании. В августе было объявлено об отказе от ранее приобретённого самолёта Superjet. В ГСС связали отказ перевозчика от самолётов Sukhoi Superjet с «негативным финансовым состоянием „Армавиа“». На начало августа 2012 года у авиакомпании оставалась задолженность перед ГСС за техническое обслуживание. В сентябре этого же года М. И. Багдасаров сообщил о рассмотрении продажи компании.

Так как новые владельцы или инвесторы не были найдены, то 29 марта 2013 года была официально начата процедура банкротства. 1 апреля этого же года «Армавиа» объявила себя банкротом.

Членство в союзах и альянсах 

11 мая авиакомпания «Армавиа» стала действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА (IATA). Сегодня наряду с «Армавиа» действительными членами ИАТА является более 270 ведущих авиакомпаний мира. А в начале июня «Армавиа» вступила в МИТА (MITA) — многостороннее интерлайн-соглашение и в ИАТА Клиринг Хаус (IATA Clearing House) — мировые системы взаиморасчетов между авиакомпаниями, действующих под эгидой ИАТА. На 2011 год число авиакомпаний, с которыми заключены такие соглашения, достигло 31.

Авиапарк 

По состоянию на март 2013 года воздушный парк «Армавиа» состоял из двух самолётов А320, трёх Bombardier CRJ-200, трёх Boeing 737-500 и одного Як-42 VIP-класса. Большинство самолётов, эксплуатируемых авиакомпанией, оборудованы салонами как экономкласса, так и бизнес-класса.

Ранее в эксплуатации были самолёты Ту-134, Ил-86, Airbus A320, ATR-42.

Бывшая маршрутная сеть Armavia  
Азия
  Бахрейн
 Манама (Международный аэропорт Бахрейн)
  Иордания
 Амман (Международный аэропорт Амман)
  Израиль
 Тель-Авив (Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона)
  Индия
 Амритсар (Международный аэропорт Шри Гуру Рам Дасс Жи) 
 Дели (Международный аэропорт имени Индиры Ганди)
  Иран
 Исфахан (Международный аэропорт Исфахана)
  Ливан
 Бейрут (Международный аэропорт Бейрута им. Рафика Харири)
  Объединённые Арабские Эмираты
 Дубай (Международный аэропорт Дубай)
  Сирия
 Алеппо (Международный аэропорт Алеппо)

Европа
  Армения
 Ереван (Международный аэропорт «Звартноц») (Хаб)
 Гюмри (Аэропорт Ширак)
  Великобритания
 Бирмингем (Международный Аэропорт Бирмингема)
  Германия
 Берлин (Международный аэропорт Тегель имени Отто Лилиенталя)
 Мюнхен (Мюнхенский международный аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса) 
 Франкфурт-на-Майне (Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне)
  Греция
 Афины (Аэропорт Элефтериос Венизелос)
 Салоники (Аэропорт Македония)
 Ханья (Аэропорт Иоаннис Даскалогианис)
  Грузия
 Тбилиси (Международный аэропорт Тбилиси)
 Батуми (Аэропорт Батуми)
  Италия
 Рим (Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи)
 Венеция (Аэропорт Венеции имени Марко Поло)
 Милан (Миланский аэропорт Мальпенса)
  Испания
 Барселона (Международный аэропорт Барселона)
 Мадрид (Аэропорт Мадрид — Барахас)
  Кипр
 Ларнака (Международный аэропорт Ларнака)
  Нидерланды
 Амстердам (Схипхол)
  Россия
 Брянск, (Аэропорт Брянск)
 Волгоград (Аэропорт Гумрак)
 Воронеж (Аэропорт Чертовицкое)
 Екатеринбург (Аэропорт Кольцово)
 Краснодар (Аэропорт Пашковский)
 Минеральные Воды (Аэропорт Минеральные Воды)
 Москва (Международный аэропорт Внуково)
 Москва (Международный аэропорт Домодедово)
 Москва (Международный аэропорт Шереметьево)
 Нижний Новгород (Аэропорт Стригино)
 Новосибирск (Аэропорт Толмачёво)
 Ростов-на-Дону (Аэропорт Ростов-на-Дону)
 Санкт-Петербург (Аэропорт Пулково)
 Самара (Аэропорт Курумоч)
 Симферополь (Международный аэропорт Симферополь)
 Сочи (Аэропорт Адлер-Сочи)
 Астрахань (Аэропорт Астрахань)
 Ставрополь (Аэропорт Шпаковское)
 Уфа (Аэропорт Уфа) 
  Словакия
 Братислава (Аэропорт имени Милана Растислава Штефаника)
  Украина
 Киев (Международный аэропорт Киев)
 Одесса (Международный аэропорт Одесса)
 Харьков (Аэропорт Основа)
 Донецк (Международный аэропорт Донецк)
 Днепр (Международный аэропорт Днепр)
  Франция
 Лион (Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери) 
 Марсель (Международный аэропорт Марсель)
 Париж (Международный аэропорт имени Шарля де Голля)
  Швейцария
 Цюрих (Международный аэропорт Цюрих)
  Польша
 Варшава (Международный аэропорт имени Фредерика Шопена)

Авиакатастрофы 
 Авиакатастрофа над Чёрным морем 3 мая 2006 года. Также, в ангаре сгорели два борта, жертв не было.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Упразднённые авиакомпании Армении